eikenmineerwesp
 elzenmineerwesp
 elzenschijfmineerwesp